Магда Апанович (; род. 8 ноября 1985; Ванкувер, Канада) — канадская актриса из семьи польских эмигрантов.

Ранние годы 
Апанович окончила 9 классов школы в Польше. Позже окончила Школу кино в Ванкувере.

Карьера 
Начала сниматься в 2002 году, появившись в эпизодических ролях в телесериалах «Иеремия» и «Джон Доу». С 2007 по 2009 год она сыграла роль Энди Дженсен в сериале «Кайл XY». В 2008 году снялась в фильме «Каждая секунда на счету», а в 2009 году — в телесериале «Каприка» в роли Лэйси Ренд.

С 2013—2015 годах снималась в сериале «Континуум».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки